Astiruwa oder Astiru (hieroglyphen-luwisch á-sa-ti-ru-wa/i-sá) war ein neo-hethitischer König von Karkemiš, der Ende des 9. bis Anfang des 8. Jahrhunderts v. Chr. oder zwischen 848 und 790 v. Chr. regierte. Er trug die Titel Landesherr, Held und König.

Erwähnung in Inschriften 

Von Astiruwa sind keine eigenen Inschriften überliefert. Er wird nur in vier Inschriften seiner Diener und Nachfolger erwähnt. Ein Diener des Königs überlieferte, dass König Astiru während seiner Regierung Handwerks-Häuser hätte bauen lassen, wobei die Übersetzung mit Handwerk nicht ganz gesichert ist.

Die nächste Erwähnung von Astiruwa erfolgte in zwei Inschriften des Regenten Yariri, wohl eines Eunuchen, der nach dem Tode Astiruwas die Erziehung von dessen minderjährigen Söhnen, insbesondere des designierten Thronnachfolgers Kamani übernahm. In diesen Inschriften bezeichnete Yariri explizit Kamani und seine jüngeren Brüder als Söhne seines Herrn Astiruwa. Auch rühmte sich Yariri, von König Astiruwa eine besondere Behandlung erfahren zu haben:

Yariri beherrschte laut Eigenaussage zwölf Sprachen und vier Schriften, was er dem König verdankte. Sollte Astiruwa tatsächlich so sehr für die Bildung des späteren Regenten gesorgt haben, so geschah das wahrscheinlich, um Yariri zu einem engen Vertrauten und Ratgeber oder auch zum Wesir zu erheben.

Die letzte bekannte Erwähnung des Königs erfolgte in der Inschrift eines Autors, der sich selbst als „des Helden Astirus Sohn“ bezeichnete und bei dem es sich eventuell um Kamani handeln könnte.

Dynastische Einordnung 

Astiruwa war der erste bekannte Herrscher der letzten Dynastie von Karkemiš, die als Dynastie oder Haus des Astiruwa bekannt ist. Es ist nicht bekannt, wie die Dynastie an die Macht kam und wie sie mit der vorhergegangenen Dynastie verwandt ist, auch wenn sie den bereits zuvor gebräuchlichen Titel Landesherr fortführte. Der letzte bekannte Vorgänger von Astiruwa, der nur aus assyrischen Quellen bekannte Sangara (um 870–848 v. Chr.), wurde etwa ein halbes Jahrhundert vor Astiruwas geschätzter Regierungszeit zuletzt in den Quellen erwähnt. Ob und wie viele Könige zwischen Sangara und Astiruwa herrschten, ist nicht bekannt, aber zwei oder mehr werden als wahrscheinlich angesehen.

Mit Astiruwas Dynastie schien auch eine veränderte politische Haltung aufzukommen, wie archaische Titel wie König und Held verraten. Diese Titel verkündeten gewissermaßen grandiose Reichsansprüche. Es scheint, als hätte Astiruwa geplant, seinem Königreich Karkemiš durch zahlreiche diplomatische Kontakte einen internationalen Status zu verschaffen. Wenn nicht bereits ihm selbst, so ist es nachweislich zumindest seinem Nachfolger Yariri gelungen, der sich verschiedener internationaler Kontakte rühmte.

Die von Astiruwa oder einem seiner unbekannten Vorgänger gegründete Dynastie hatte mindestens fünf oder sechs überlieferte Herrscher. Diese waren:
 Astiruwa selbst (Ende 9. bis  Anfang 8. Jahrhundert v. Chr.)
 der Regent Yariri (frühes bis mittleres 8. Jahrhundert v. Chr.)
 Kamani, der Sohn von Astiruwa (frühes bis mittleres 8. Jahrhundert v. Chr.)
 eventuell der Wesir Sastura (mittleres 8. Jahrhundert v. Chr.)
 Sasturas Sohn unbekannten Namens (evtl. Astiru II. oder Pisiri; 2. Hälfte 8. Jahrhundert v. Chr.)
 Pisiri, der nur aus assyrischen Quellen bekannte letzte Herrscher von Karkemiš (738–717 v. Chr.)
Unter Pisiris Regierung wurde Karkemiš 717 v. Chr. von den Assyrern erobert, was der Dynastie von Astiruwa ein Ende setzte.

Literatur 

 Trevor Bryce: The World of the Neo-Hittite Kingdoms: A Political and Military History. Oxford University Press, Oxford/ New York 2012, ISBN 978-0-19-921872-1.
 Annick Payne: Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions. Society of Biblical Literature, Atlanta 2012, ISBN 978-1-58983-269-5.
 Alessandra Gilibert: Syro-Hittite Monumental Art and the Archaeology of Performance. De Gruyter, Berlin 2011, ISBN 978-3-11-022225-8.

Einzelnachweise 

Neo-hethitischer König (Karkemiš)
Geboren im 9. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 9. oder 8. Jahrhundert v. Chr.
Mann